WCHL je zkratkou pro následující zaniklé hokejové ligy:

 Western Canada Hockey League (1921-1926)
 Western Canada Hockey League (minor pro) (1932-1933)
 Western Hockey League (1968-1978), také známá jako Western Canada Hockey League
 West Coast Hockey League (1995-2003)

Zkratky